Вода - багатозначний термін:

У хімії та фізиці 
 Вода — хімічна речовина
 Важка вода

У мінералогії 
 Адсорбційна вода
 Вільна вода
 Гідроксильна вода
 Зв'язана вода
 Конституційна вода
 Кристалізаційна вода
 Капілярні води
 Міжплощинна вода
 Молекулярна вода

У гідрології, біології тощо 
 Змішані води
 Морська вода
Нормальна вода
 Підземні води
 Поверхневі води
 Прісні води
 Природні води
 Солоні води
 Солонувата вода

У побуті та промисловості 
 Бутильована вода
 Водопровідна вода
 Дистильована вода
 Зворотна вода
 Мінеральні води
 Питна вода
 Туалетна вода
 Вода колонська
 Суха вода
 Novec 1230 (часом називають «суха вода»)

У культурі 
 Вода (міфологія)
 Непочата вода
 Свячена вода
 «Води»(навколоплідні)
 Частина слов'янських географічних назв, порівн. із Водиця
 Вода (фільм 1985)
 Вода (фільм 2005)
 Вода (фільм 2010)

Інше 
 Вода у астрономії та астрології: назва частини сузір'я Водолій, див. , також .
 Вода у метафізиці: стихія чи елемент китайської системи Ву сін.
 Всесвітній день води (22 березня)

Див. також 
 Значення води в організмі людини
 Знезараження води

Вода